Flaga Portlandu (Maine)
 Flaga Portlandu (Oregon)